

Patronyme 

 Claude Yvon (1714-1791), théologien et encyclopédiste français ;
 Adolphe Yvon (1817-1893), peintre français ;
 Gustave Yvon (1883-1972), ingénieur-opticien français ;
 Jacques Yvon (1903-1979), physicien français ;
 Joseph Yvon (1906-1998), homme politique français ;
 Gérard Yvon (1908-1970), homme politique français ;
 Dominique Yvon (1968-), patineuse française de danse sur glace.

Pseudonyme 

 M. Yvon (1899-1986), ouvrier et auteur français.

Titres 

 Yvain et Yvon, série de bande dessinée de Cadot et Bom ;

Prénom 


Prénom breton
Prénom français
Patronyme français
Prénom germanique
Prénom masculin